Rizom ali korenika je botanična oznaka, ki se jo pripisuje podzemnemu ali prizemnemu rastlinskemu steblu.
 Rizom je filozofski koncept, ki ga je predlagal Gilles Deleuze in temelji na analogiji z botaničnim pojmom.